Муниципальное образование «Могоёнок» (Могоёнское сельское поселение) — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Могоёнок.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1010 человек, в том числе 488 мужчин и 522 женщины.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 Деревня Каштак

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области